Чемпионат Европы по баскетболу среди юношей до 16 лет, ранее известный как чемпионат Европы среди кадетов, проводится с 1971 года. До 2003 года турнир проходил раз в два года, а начиная с 2003 года проводится ежегодно. В настоящее время чемпионами Европы является сборная Испании.

Победители и призёры

Количество медалей

MVP (с 1999 года)

Ссылки 
Official Site

Молодёжные чемпионаты Европы по баскетболу
Чемпионаты Европы по баскетболу среди юношей до 16 лет